Крефельд 1871 — 9-й конгресс Западногерманского шахматного союза. В главном турнире принимали участие 5 немецких мастеров и австриец К. Пичель. 1—3 места поделили признанные лидеры немецких шахмат того времени А. Андерсен, Л. Паульсен, а также добившийся сенсационного успеха И. Минквиц. В дополнительном соревновании успех сопутствовал Л. Паульсену, который и получил 1-й приз. Примечательно, что в основной части турнира не было зафиксировано ни одной ничьей.

Турнирная таблица 

Дополнительный мини-турнир

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии 
1871 год в шахматах
Спортивные соревнования в Крефельде